Венские пешие маршруты — размеченные тропинки в пределах Вены для прогулок на природе. Находятся в ведении Венского лесного управления (отдел 49 Магистрата Вены) и доступны на общественном транспорте. На них часто есть рестораны, «горные» приюты и хойригеры. Также имеются контрольные точки, на которых, при желании, обладатели соответствующих карточек могут их проштамповать.

Тринадцать маршрутов проложены во внешних районах города, за исключением двух из них: одного, проходящего по Пратеру и одного в городской застройке. Большинство располагаются в Венском Лесу, на западных окраинах города. В основном это кольцевые маршруты длиной 7—15 км (2,5—5 часов неспешной ходьбы). Точный список нередко меняется, далее приведен по состоянию на начало 2021 года.

 1. Нусдорф — Каленберг и обратно, 11 км
 1a. Нусдорф — Леопольдсберг и обратно, 11 км
 2. Зиверинг — Херманнскогель и обратно, 10 км
 3. Нойвальдэгг — Хамеау и обратно, 10,5 км
 4. Хюттельдорф — Юбилеумсварте (Галлицинберг) и обратно, 7,2 км
 4a. Оттакринг — Галлицинберг и обратно, 10 км
 5. Штаммерсдорф — Бизамберг и обратно, 10,3 км
 6. Родаун — Цугберг — Маурерский лес и обратно, 12,5 км
 7. Вокруг горы Лаэр, 15 км
 8. Хадерсдорф-Вайдлингау — Софинальпе и обратно, 11 км
 9. От Пратерштерна по Пратеру и обратно, 13 км
 10. В Брайтенле, 7 км
 11. Городской маршрут в Маргаретене и Фаворитене, 4 км

Кроме того существует «Рундумадум» () — длинный 120-километровый маршрут по окраинам всей Вены. Он состоит из 24 простых 3-10-километровых этапов, конечные пункты которых всегда доступны на общественном транспорте.

Ссылки

Примечания 

География Вены
Пешие дороги Европы
Туризм в Австрии